Degan ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Degan (ca. 800–850), fränkischer Geistlicher, siehe Thegan
 Julia Degan (* 1981), australische Langstreckenläuferin
 Raz Degan (* 1968), israelischer Schauspieler